Доброе намерение:

 «Доброе намерение» (1764) — ежемесячный журнал, издававшийся В. Д. Санковским в Москве.
 «Доброе намерение» (1789) — шхуна экспедиции И. И. Биллингса и Г. А. Сарычева.